Brigham kan syfta på följande:

 Brigham, Cumbria, ort i England, Storbritannien
 Brigham, Québec, kommun i Kanada
 Brigham City, stad i Utah, USA
 Mount Brigham, berg i Antarktis